La Voix du cœur peut faire référence à :
 La Voix du cœur, un film muet français de Gérard Bourgeois, sorti en 1908 ;
 La Voix du cœur (Die Stimme des Herzens), un film muet allemand de Hanns Schwarz, sorti en 1924 ;
 La Voix du cœur (Verklungene Melodie), un film allemand de 1938 réalisé par Victor Tourjansky ;
 La Voix du cœur, un film grec de Yorgos Kavoukidis (1943) ;
 La Voix du cœur (A Valentine Carol), un téléfilm canadien de 2007 réalisé par Mark Jean.